Johan Hägglund och liknande namn kan syfta på:

 Johan Hägglund (företagare) (1866–1956), svensk företagare, grundare av Hägglund & Söner
 Johan Hägglund (handskfabrikör) (1868–1920), svensk handskfabrikör, grundare av A.B. Johan Hägglund
 Johan Hägglund (ishockeyspelare) (född 1982), svensk ishockeyspelare